Emerson College steht für:

 Emerson College, Boston, Vereinigte Staaten
 Emerson College (England), East Sussex
 Emerson College of Herbology, Quebec, Kanada